Weah peut désigner :
 George Weah (1966-), ancien footballeur libérien lauréat du Ballon d'or, président de la République du Liberia depuis 2018
 Timothy Weah (2000-), footballeur américain, son fils